

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Gronie – część wsi Półrzeczki w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Gronie – część wsi Kamienica w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Gronie – osada  w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Gronie – część wsi Ochotnica Górna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Gronie – osada  w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Gronie – część wsi Jaszczurowa w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Mucharz

Zobacz też 
 Groń